Ел Бонете има више значења:

 Ел Бонете (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Бонете (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Бонете (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бонете (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бонете (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бонете, Инвернадеро (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бонете (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бонете (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бонете (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бонете (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Бонете (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бонете (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику